
Termin -{TTY}- ima više značenja.

 Genetički kod za fenilalanin
 tty (juniks), juniks komanda